Une bibliothèque est une institution qui gère et donne accès à des collections de documents dont des livres.
 Une bibliothèque est un bâtiment dans lequel sont entreposés et rangés des collections de livres.
 Une bibliothèque est un meuble de rangement des livres.
 Le terme bibliothèque désigne également la salle d'accès à ces livres pour leur consultation par un public par leur référencement thématique.
 On appelle bibliothèque la pièce consacrée à la lecture dans un lieu d'habitation (maison ou appartement).
 La bibliothèque désigne également la collection de livres elle-même.

Œuvres
 La Bibliothèque est une œuvre du  attribuée au Pseudo-Apollodore.
 La Bibliothèque est une œuvre du  rédigée par Photios.

Autres

 Une bibliothèque numérique désigne une collection de livres numérisée et accessible en ligne.
 Une bibliothèque logicielle est une collection de sous-programmes compilés utilisée en programmation informatique.
 La  bibliothèque est le groupe de fragments clonés représentant toute la complexité de l'ADN dont ils proviennent.
 Une bibliothèque d'ouvertures est une base de données utilisée par un programme d'échecs.